Села в Україні:
 В'язівка — Житомирська область, Коростенський район
 В'язівка — Запорізька область, Якимівський район
 В'язівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)